Unknown9: Awakening est un jeu vidéo d'action-aventure développé par Reflector Entertainment, prévu sur PlayStation 5, Xbox Series et Windows. Le jeu a été annoncé lors de l' de la Gamescom 2020.

Notes et références 

Jeu d'action-aventure
Jeu PlayStation 5
Jeu Xbox Series
Jeu Windows
Jeu vidéo développé au Canada
Jeu vidéo fantastique